Spy vs. Spy, un comic strip créé par Antonio Prohías ;
 Spy vs. Spy, un jeu vidéo sorti en 1984 sur plusieurs plateformes ;
 Spy vs. Spy II: The Island Caper, un jeu vidéo sorti en 1985 ;
 Spy vs. Spy: Artic Antic, un jeu vidéo sorti en 1986 ;
 Spy vs. Spy, un jeu vidéo sorti en 2005 sur PS2 et Xbox ;
 Spy vs Spy, un album musical de John Zorn.